A 22-a ediție a Campionatului Mondial de Handbal Masculin s-a desfășurat în perioada 13–30 ianuarie 2011 în Suedia.

Locuri competiție

Echipe

Runda preliminară 
Dacă două sau mai multe echipe dintr-o grupă au un număr egal de puncte se aplică:
Criterii de departajare
numărul de puncte obținute în meciurile dintre echipele în cauză
diferența de goluri în meciurile dintre echipele în cauză
numărul de goluri marcate în meciurile dintre echipele în cauză (în cazul în care mai mult de două echipe termină la puncte egale)
diferența de goluri în toate meciurile din grupă
numărul de goluri marcate în toate meciurile din grupă
tragerea la sorți

Runda principală

Runda finală

Clasament final 

2011 în handbal
Competiții de handbal
Sport în Suedia